Ла Лагуна де лос Кабаљос има више значења:

 Ла Лагуна де лос Кабаљос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагуна де лос Кабаљос (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику